Subita merdo est le nom d'un album du groupe Pichismo sorti en 1995.

Liste des pistes 

 « Sama Merdo » - 2:02
 « Glorkanto Al Eterna Moŝto » - 2:51
 « Ne Ricevos Ŝtato Ĉuron » - 2:02
 « Anarkio En UK » - 5:50
 « Merdas Odoro » - 1:03
 « Malekzorcizemo » - 6:23
 « Korespondi Deziras » - 2:29
 « Foriro En Merdon » - 2:25
 « Ankoraŭ Unu Freneza Kanzono » - 3:32
 « Zumomuz' » - 6:50

Album musical sorti en 1995
Album de punk rock
Musique en espéranto